Termin NADK ima više značenja.

 NAD+ kinaza, enzim
 Nacionalna armija demokratske Kambodže